Alektor () ist in der griechischen Mythologie:
 Alektor (Sohn des Anaxagoras), Vater des Iphis und König von Argos
 Alektor (Sohn des Epeios), König von Elis
 Alektor (Sohn des Argeios), Vater der Iphiloche
 der Vater des Leitos, siehe Alektryon (Vater des Leitos)